Santa Cruz da Esperança kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz da Esperança (ort), São Paulo, 
 Santa Cruz da Esperança (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar